Wakefield se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Elsie Maud Wakefield
 Norman Arthur Wakefield